Михайлицький — українське прізвище, яке утворене від хрестильного імені Михайло, яке в перекладі з староєврейського означає «гречний».

Відомі носії 

 Михайлицький Олександр Анатолійович (нар. 1972 р.) — український скульптор, представник реалістичного напряму в українському мистецтві початку XXI сторіччя.

Примітки